IV. Frigyes néven ismert uralkodók

 IV. Frigyes osztrák herceg (1382–1439)
 IV. Frigyes nápolyi király (1452–1504) 
 IV. Frigyes pfalzi választófejedelem (1574–1610)
 IV. Frigyes dán király (1671–1730)

Uralkodók hasonló néven

 IV. Frigyes Vilmos porosz király (1795–1861)